Spineda – comune in provincia di Cremona
Spineda – frazione del comune di Riese Pio X in provincia di Treviso
Spineda – nobile famiglia trevigiana
Villa Spineda di Venegazzù